Анато́лій (, , др.- грец. Ανατολικός (анатолікос) — «східний»;  від  (Анатолі), що означає житель східної країни Анатолії, схід, схід сонця) — чоловіче особисте ім'я.
Також Анатолія — з античних часів - одна з назв півострова Мала Азія  та назва територіï сучасноï Туреччини; анатолієць — мешканець Анатоліï.

Форми імені:
 Анато́ль ()
 Анато́ліо ()
 Анадолу́ ()

По-батькові 
Анато́лійович ,                                                      Анато́лiïвна

Частотність вживання імені 
Анатолій - часто вживане та дуже поширене східне чоловіче iм'я, яке дають батьки своïм маленьким новонародженим хлопчикам, які тільки взійшли на цю землю, як те сонечко, щоб передати та зберегти східні, грецького походження мовні та ін. традиціï, звичаï цим майбутнім нащадкам Великого Сонця.
Аналогічне жіноче iм'я - Анатолія - дуже гарне також східне iм'я, що вибирають  новонародженим дівчаткам, яке означає схід, схід сонечка (а сонце сходить на сході землі, i найпершими в світі просипаються люди зі сходом нашого світила, з його першими променями, які живуть у східній частині нашоï планети Земля i тi, що живуть східніше один одного: на Камчатці, в Китаï, в Індіï сонце раніше сходить кожного  ранку, ніж в Украïнi , а в Украïнi, в Туреччині (Анатоліï, Візантіï, Малій Азіï) - раніше, ніж в Греціï); початок нового дня, всього життя та живого (не тільки людини, а й всієï природи з ïï родючим, квітучим, багатим рослинним та плодовитим тваринним світами); а з приходом зірки Сонце, буде світло, тепло i мир на планеті Земля, радість та щастя в душі у всіх людей, краса i здоров'я в сім'ях, розум та розвиток в суспільстві наших краïн.

Відомі носії 

 Святий Анатолій (12 століття) — затвірник Печерський, преподобний православної церкви.
 Анатолій — український художник
 Анатолій (Грисюк Андрій Григорович) — український церковний діяч.
 Анатолій Абдула — український футбольний арбітр
 Анатолій Карпов — російський шахіст
 Анатолій Степанищев — український хокеїст.
 Анатолій Фоменко — російський математик українського походження.
 Анатолій Тимощук — український футболіст
 Анатолій Рапопорт — американський науковець єврейського походження родом з Харківщини
 Анатолій (Дернов) — архієпископ Глазовський
 Анатолій Бойко —  Заслужений майстер народної творчості України.

Чоловічі імена